Dirka miru (, , ,  (),  , , , ) je nekdanja vsakoletna etapna kolesarska dirka, ki je potekala po državah Vzhodnega bloka, Češkoslovaški, Vzhodni Nemčiji in Poljski. Prvič je potekala leta 1948 z namenom manjšanja trenj med srednjeevropskimi državami po koncu druge svetovne vojne. Prva zmagovalca sta postala August Prosenik in Aleksandar Zorić leta 1948, ko je edinkrat dirka potekala v dveh ločenih delih, najuspešnejši kolesar v zgodovini dirke pa je Steffen Wesemann s petimi zmagami.

Organizatorji dirke so bili časopisi komunističnih partij vseh treh držav (Rudé právo, Neues Deutschland in Trybuna Ludu), dirka je bila znana kot »največja amaterska kolesarska dirka«  in »Dirka po Franciji vzhoda«. Po padcu komunizma leta 1989 dirka ni več prejemala državnih sredstev in organizatorji so imeli težave pri njenem financiranju. Zadnjič je potekala leta 2006.

Zmagovalci

Sklici 

Kolesarska tekmovanja
Športne prireditve v Nemčiji
Športne prireditve na Češkem
Športne prireditve na Poljskem
Športne prireditve, ustanovljene leta 1948
Ukinitve leta 2006